Žlábek může být:
 malý žlab
 slangový výraz pro rigol
 žlábek (DNA) – angl. groove, malý a velký žlábek na molekule DNA

 Žlábek (Horní Planá), část města Horní Planá v okrese Český Krumlov
 Žlábek (Tatobity), část obce Tatobity v okrese Semily
 Žlábek (Křivoklátská vrchovina), údolí na území CHKO Křivoklátsko
 Žlábek (potok), drobný potok ve výše zmíněném údolí, pravý přítok Loděnice

Příjmenní:
 Antonín Žlábek (1909-1943) - český právník, woodcrafter, skaut a odbojář popravený nacisty